Callista је род слановодних морских шкољки из породице Veneridae, тзв, Венерине шкољке.

Врсте 
Врсте рода Callista су:
Према Biolib
 Callista bardwelli  Clench & Mclean, 1936 
 Callista brevisiphonata Carpenter, 1865 
 Callista chinensis Holten, 1802 
 Callista chione (Linnaeus, 1758) 
 Callista costata Dillwyn, 1817 
 Callista erycina Linnaeus, 1758 
 Callista eucymata Dall, 1890 
 Callista florida Lamarck, 1818 
 Callista grata Deshayes, 1853 
 Callista impar Lamarck, 1818 
 Callista maculata (Linnaeus, 1758) 
 Callista multiradiata Sowerby, 1851 
 Callista phasianella Deshayes, 1854 
 Callista pilsbryi Habe, 1960 
 Callista planatella Lamarck, 1818 
 Callista politissima Kuroda, 1945 
 Callista roscida Gould, 1861 
 Callista semisulcata Sowerby, 1851 
 Callista squalida Sowerby, 1835

 Изумрла врста
 †Callista elegans Lamarck 1806 - Ера: 48.6 to 40.4 Ma, нађена само у Falunière de Grignon (Eocene of France)

Према WoRMS

 Callista accincta (Römer, 1864)
 Callista chinensis (Holten, 1802)
 Callista chione (Linnaeus, 1758)
 Callista diemenensis (Hanley, 1844)
 Callista disrupta (G. B. Sowerby II, 1853)
 Callista erycina (Linnaeus, 1758)
 Callista erycinella (Lamarck, 1818)
 Callista erycinoides (Lamarck, 1818) †
 Callista festiva (G. B. Sowerby II, 1851)
 Callista florida (Lamarck, 1818)
 Callista gotthardi Dunker, 1865
 Callista grata (Deshayes, 1854)
 Callista hagenowi (Dunker, 1849)
 Callista impar (Lamarck, 1818)
 Callista kingii (Gray in King, 1827)
 Callista multiradiata (G. B. Sowerby II, 1851)
 Callista phasianella (Deshayes, 1854)
 Callista pilsbryi Habe, 1960
 Callista piperita (G. B. Sowerby II, 1851)
 Callista planatella (Lamarck, 1818)
 Callista politissima Kuroda, 1945
 Callista roseotincta (E. A. Smith, 1885)
 Callista semisulcata (Sowerby, 1851)
 Callista spuma (Röding, 1798)
 Callista umbonella (Lamarck, 1818)

 Подрод Callista (Callista) Poli, 1791 представљени као Callista Poli, 1791 (алтернативно представљен)
 Подрод Callista (Striacallista) Marwick, 1938 представљени као Callista Poli, 1791 (алтернативно представљен)
 врста Callista (Striacallista) multistriata (G. B. Sowerby II, 1851) прихваћен као Notocallista multistriata (G. B. Sowerby II, 1851)

 Подрод Callista (Costacallista) Palmer, 1927 прихваћен као Checked: verified by a taxonomic editor Costacallista Palmer, 1927
 врста Callista (Costacallista) erycina (Linnaeus, 1758) represented as Checked: verified by a taxonomic editorCallista erycina (Linnaeus, 1758) (alternate representation)
 Подрод Callista (Megapitaria) Grant & Gale, 1931 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMegapitaria Grant & Gale, 1931
 Подрод Callista (Notocallista) Iredale, 1924 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorNotocallista Iredale, 1924
 врста Callista amirantium Melvill, 1909 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorLioconcha philippinarum (Hanley, 1844)
 врста Callista aurantiaca (G. B. Sowerby I, 1831) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMegapitaria aurantiaca (G. B. Sowerby I, 1831)
 врста Callista birtsi Preston, 1905 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorAphrodora birtsi (Preston, 1905)
 врста Callista brevisiphonata (Carpenter, 1864) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorEzocallista brevisiphonata (Carpenter, 1864)
 врста Callista coccinea Poli, 1795 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCallista chione (Linnaeus, 1758)
 врста Callista costata (Dillwyn, 1817) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCallista erycinella (Lamarck, 1818)
 врста Callista eucymata (Dall, 1890) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCallpita eucymata (Dall, 1890)
 врста Callista floridella (Gray, 1838) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorLepidocardia floridella (Gray, 1838)
 врста allista glandula Gould, 1861 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMarcia hiantina (Lamarck, 1818)
 врста Callista lilacina (Lamarck, 1818) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCallista erycina (Linnaeus, 1758)
 врста Callista longispina Mörch, 1861 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorHysteroconcha multispinosa (G. B. Sowerby II, 1851)
 врста Callista maculata (Linnaeus, 1758) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMegapitaria maculata (Linnaeus, 1758)
 врста Callista multistriata (G. B. Sowerby II, 1851) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorNotocallista multistriata (G. B. Sowerby II, 1851)
 врста Callista nimbosa (Lightfoot, 1786) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMacrocallista nimbosa (Lightfoot, 1786)
 врста Callista pannosa (Sowerby I, 1835) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorTransennella pannosa (Sowerby I, 1835)
 врста Callista pollicaris Carpenter, 1864 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorHyphantosoma pollicaris (Carpenter, 1864)
 врста Callista sinensis (Gmelin, 1791) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCyclina sinensis (Gmelin, 1791)
 врста Callista squalida (G. B. Sowerby I, 1835) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMegapitaria squalida (G. B. Sowerby I, 1835)
 врста Callista subdiaphana (Carpenter, 1864) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCompsomyax subdiaphana (Carpenter, 1864)
 врста Callista trigonoovata Scarlato in Volova & Scarlato, 1980 accepted as Checked: verified by a taxonomic editor Ezocallista brevisiphonata (Carpenter, 1864)
 врста Callista victoriae Tenison-Woods, 1876 accepted as Checked: verified by a taxonomic editor Bassina pachyphylla (Jonas, 1839)
 врста Callista voyi Gabb, 1869 accepted as Checked: verified by a taxonomic editor Mactromeris polynyma (Stimpson, 1860)

Синоними 

 Callista (Callista) Poli, 1791 ·прихваћено, алтернативно представљен
 Callista (Striacallista) Marwick, 1938 прихваћено, алтернативно представљен
 Chione Gray, 1838 (Невалидно: ранији хомоним од Chione Megerle von Mühlfeld, 1811 [Bivalvia])

Референце

External links 
 http://fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=121881 
 Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca. in: Costello, M.J. et al. (eds), European Register of Marine Species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Patrimoines Naturels. 50: 180-213.
 Huber, M. (2010). Compendium of bivalves. A full-color guide to 3,300 of the world’s marine bivalves. A status on Bivalvia after 250 years of research. Hackenheim: ConchBooks. 901 pp., 1 CD-ROM. 
 Vokes, H. E. 1980. Genera of the Bivalvia: a systematic and bibliographic catalogue (revised and updated). Paleontological Research Institution. Ithaca.

Callista